Junior eller Júnior kan syfta på:

 Junior (film) – en  amerikansk komedifilm från 1994
 Junior (barnprogram) – ett barnprogram
 Junioridrott – en tävlingsklass baserad på ålder
 Junior (fotboll) –  ett begrepp inom fotboll för att beteckna en spelare som är ung eller en tävlingsform för unga spelare
 Junior Barranquilla – ett colombianskt fotbollslag från staden Barranquilla
 Jr. (suffix) – ett namntillägg som används när far och son har samma förnamn

Personer
 Junior – fotbollsspelaren född 1976, se José Luis Guimarães Sanabio Junior
 Júnior – en fotbollsspelaren född 1954, se Leovegildo Lins da Gama Júnior
 Baltazar Maria de Morais Júnior (1959–), en brasiliansk före detta fotbollsspelare
 José Júnior (1976–), en brasiliansk fotbollsspelare
 José Ferraz de Almeida Júnior (1850–1899), en brasiliansk målare
 Júnior Díaz (1983–), en costaricansk fotbollsspelare
 Junior dos Santos (1984–), en brasiliansk MMA-utövare
 Otávio Júnior (1983–), en brasiliansk författare
 Oscar dos Santos Emboaba Júnior (1991–), en brasiliansk fotbollsspelare